Michel Delacroix peut désigner :
 Michel Delacroix, homme politique belge ;
 Michel Delacroix (1933-), peintre naïf français.